«Адмира́л Пи́тка» () — фрегат эстонских вооруженных сил (бывший датский патрульный корабль), используется в ВМС Эстонии как штабной корабль. Построен в 1975 году на датской верфи. Первоначально носил имя «Бескюттерен». В 2000 Дания передала корабль в дар Эстонии.

История 
Назван в честь эстонского военного и политического деятеля контр-адмирала Йохана Питки. Водоизмещение корабля составляет 1970 т, он вооружен 76-мм пушкой, имеет площадку для посадки вертолета.
В 2007 году корабль принял участие в учениях Noble Mariner 2007. С 2008 года корабль стоял на приколе в ожидании ремонта из-за отсутствия финансирования. 13 июня 2013 года корабль был выведен из состава эстонского флота и утилизирован на Таллинском судоремонтном заводе BLRT.

Примечания

Ссылки 
 Staabi- ja toetuslaev Admiral Pitka A230

Военные корабли Эстонии
Фрегаты